Берендейка — часть военного снаряжения.
 Берендейками также называли игрушки, бирюльки, точёные или резные фигурки, от названия села Берендеево. Его название происходит от народа берендеев, но этимология названия народа неизвестна. 
 Берендейка — разновидность шапки, которые были в употреблении на Руси в XVII веке.

Примечания

См. также 
 Берендей